Nathaniel Niles ist der Name folgender Personen:

* Nathaniel Niles (Politiker) (1741–1828), US-amerikanischer Politiker
 Nathaniel Niles (Eiskunstläufer) (1886–1932), US-amerikanischer Eiskunstläufer und Tennisspieler